Tóčka ima več pomenov:
 manjši del prostora oziroma manjše mesto na površini česa (npr.: točka na ravnini, točka na Zemlji, oporna točka pri plezanju, ipd)
 del potekanja oziroma trajanja nekega pojava (zgled: Pogajanje je obstalo na mrtvi točki.)
 zaključen del neke celote – besedila (npr.: točka dnevnega reda, cirkuška točka)
 enota za številsko opredelitev dosežkov (Zgled: Pri testu sem dosegel 95 točk.)

Matematika 

Točka je eden od osnovnih pojmov matematike – uporablja se zlasti v geometriji, kjer pomeni geometrijski objekt brez razsežnosti oziroma neskončno majhen element prostora.

V teoriji grafov je točka ali vozlišče osnovna enota grafa.

V teoriji števil in algebrski geometriji je racionalna točka algebrske varietete točka, katere koordinate pripadajo danemu polju.

Fizika, tehnika 

V fiziki in tehniki točka lahko pomeni geometrijsko točko (majhen del prostora – npr. težišče) lahko pa tudi značilni del potekanja nekega procesa (npr. ledišče): 
 težišče, prijemališče sile teže,
 gorišče, žarišče, fokus – presečišče žarkov,
 vpadišče – točka, kjer vpadajo žarki,
 absolutno ničlišče, absolutna ničla,
 obesišče – točka, kjer je obešeno telo,
 podporišče – točka, kjer je podprto telo,
 Arhimedova točka,
 osišče, vrtišče – nepomična točka vrtenja telesa,
 prijemališče – točka, kjer na telo deluje sila,
 trojna točka,
 vrelišče,
 ledišče,
 tališče,
 zmrzišče, zmrzovališče,
 ničelna točka,
 gravitacijska singularnost – točka neskončne ukrivljenosti neopazljiva od zunaj,
 gola singularnost – točka neskončne gostote opazljiva od zunaj,
 slikovna točka, slikovna pika ali piksel

Astronomija, geografija 
 pomladišče, točka γ – presečišče ekliptike in nebesnega ekvatorja ob pomladnem enakonočju,
 jesenišče – točka na ekliptiki ob jesenskem enakonočju,
 nadglavišče, zenit – najvišja točka nad opazovališčem,
 podnožišče, nadir – najnižja točka nad opazovališčem,
 severišče – točka opazovališča pod severnim nebesnim tečajem,
 južišče, južna točka – točka nasproti severišča,
 vzhodišče, vzhajališče – točka, kjer vzhaja Sonce ob enakonočju,
 zahodišče – točka, kjer zahaja Sonce ob enakonočju,
 višinska točka,
 apsidna točka,
 prizemlje, perigej,
 odzemlje, apogej,
 prisončje, perihelij,
 odsončje, afelij,
 periastron,
 apoastron,
 apeks – točka, proti kateri se giblje Sonce,
 epicenter – točka nad središčem potresa,
 hipocenter – točka, kjer izvira potresni val,
 geometrično središče Slovenije,
 triangulacijska točka,

Elektrotehnika 

 zvezdišče, ničlišče – točka večfaznega sistema, kjer je potencial enak nič,
 nevtralna točka,

Medicina 
 akupunkturna točka,
 točka G.

Umetnost 
Točka je likovna prvina, ki je lahko velika, majhna, okrogla ali druge oblike in sodeluje pri oblikovanju upodobitve.

Splošno 

 Točka (TV-oddaja) – videoglasbena lestvica na Televiziji Slovenija
 točka dnevnega reda, 
 mrtva točka,
 točka kot enota za merjenje dosežkov,
 kazenska točka,
 točka brez vrnitve.